Социјалдемократски савез (Србија)
 Социјалдемократски савез Македоније
 Социјалдемократски савез (Исланд)